Middle Island heißen folgende geographische Objekte:

 Middle Island (St. Kitts und Nevis), Ort in St. Kitts und Nevis 
 Middle Island (Brookhaven), Weiler im Bundesstaat New York, Vereinigte Staaten
Inseln:
 Middle Island (Houtman-Abrolhos), Insel im Houtman-Abrolhos-Archipel, Australien
 Middle Island (Recherche-Archipel), Insel im Recherche-Archipel, Australien
 Middle Island (Lacepedeinseln), Insel der Lacepedeinseln, Australien
 Middle Island (Ontario), Insel im Eriesee, Kanada
 Middle Island (Aldermen Islands), Insel der The Aldermen Islands, Neuseeland  
 Middle Island (Neuseeland), Insel der Mercury Islands, Neuseeland
 Middle Island (Bonvouloir-Inseln), Insel von Papua-Neuguinea
 Middle Island (Connecticut) in den Vereinigten Staaten
 Middle Island (Delaware) in den Vereinigten Staaten
 Middle Island (Indian River County, Florida) in den Vereinigten Staaten
 Middle Island (Volusia County, Florida) in den Vereinigten Staaten
 Middle Island (Georgia) in den Vereinigten Staaten
 Middle Island (St. Mary Parish, Louisiana) in den Vereinigten Staaten
 Middle Island (Vermilion Parish, Louisiana) in den Vereinigten Staaten
 Middle Island (Cumberland County, Maine) in den Vereinigten Staaten
 Middle Island (Somerset County, Maine) in den Vereinigten Staaten
 Middle Island (Waldo County, Maine) in den Vereinigten Staaten
 Middle Island (Washington County, Maine) in den Vereinigten Staaten
 Middle Island (Alpena County, Michigan) in den Vereinigten Staaten
 Middle Island (Marquette County, Michigan) in den Vereinigten Staaten
 Middle Island (Ogemaw County, Michigan) in den Vereinigten Staaten
 Middle Island (St. Clair County, Michigan) in den Vereinigten Staaten
 Middle Island (New Jersey) in den Vereinigten Staaten
 Middle Island (Nassau County, New York) in den Vereinigten Staaten
 Middle Island (St. Lawrence County, New York) in den Vereinigten Staaten
 Middle Island (North Carolina) in den Vereinigten Staaten
 Middle Island (Ohio) in den Vereinigten Staaten
 Middle Island (West Virginia) in den Vereinigten Staaten
 Middle Island (Wisconsin) in den Vereinigten Staaten
 Middle Island (Bermuda), Insel von Bermuda, UK
 Middle Island (Diego Garcia), Insel im Atoll Diego Garcia, UK 
 Middle Island (Falklandinseln), Insel der Falklandinseln, UK
 Middle Island (Tristan da Cunha), Insel der Inselgruppe Tristan da Cunha, UK
 Middle Island (Südliche Shetlandinseln) in der Antarktis
 Middle Island (King Fahd Causeway), Namensvariante der Passport Island, Bahrain/Saudi-Arabien
 Namensvariante von Malabar im Atoll Aldabra